Beloop kan betrekking hebben op:
 Het verloop van een ziekte
 Een talud: een helling van een dijk, weg of watergang